

Geografia 
 Leerdam – municipalità dei Paesi Bassi nella provincia dell'Olanda Meridionale

Persone 
 Jutta Leerdam – pattinatrice di velocità olandese su ghiaccio 
 Kelvin Leerdam – calciatore olandese naturalizzato surinamese, difensore